Bimbia peut désigner :
 la Bimbia, une rivière du Cameroun ;
 Bimbia, un ancien royaume isubu (Cameroun), aujourd'hui un regroupement de trois villages ;
 le port négrier de Bimbia, un site majeur de la traite négrière au Cameroun ;
 les Bimbia, autre dénomination des Isubu, une population côtière du Cameroun ;
 le bimbia, autre dénomination du isubu, une langue bantoue ;
 William Ier de Bimbia, un roi isubu ;
 William II de Bimbia, un roi isubu.